L'adjectif pyramidal désigne plusieurs choses ou situations évoquant la forme d'une pyramide :
Vente pyramidale : escroquerie

Anatomie 
Faisceau pyramidal : partie du système nerveux
 Muscle pyramidal :
Muscle pyramidal (ou muscle pyramidal de l'abdomen)
Muscle procérus (ou muscle pyramidal du nez)
Muscle piriforme (ou muscle pyramidal du bassin)
Os pyramidal : os du carpe

Botanique 
Port pyramidal : en botanique, la forme d'une plante